Індра — цар богів, верховне божество в індуїзмі

Індра — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область
 Індра — селище, Тавдинський міський округ, Свердловська область